UFC 281: Adesanya vs. Pereira — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 12 ноября 2022 года на спортивной арене «Madison Square Garden» в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

В главном бою вечера Алекс Перейра победил Исраэля Адесанью техническим нокаутом в 5-м раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. В соглавном бою Чжан Вэйли победила Карлу Эспарсу и вернула себе титул чемпиона UFC в женском минимальном весе.

Подготовка турнира

Главные события турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой за титул чемпиона UFC в среднем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион этой весовой категории новозеландец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья и бразилец Алекс Перейра (#4 в рейтинге).

Соглавным событием турнира запланирован бой за титул чемпиона UFC в женском минимальном весе, в котором должны встретиться действующая чемпионка американка Карла Эспарса и бывшая чемпионка китаянка Чжан Вэйли (#2 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

* Раян Спэнн не смог уложиться в лимит полутяжёлой весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника;

** Майкл Тризано не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Дастин Пуарье vs. Майкл Чендлер
 Выступление вечера: Алекс Перейра и Чжан Вэйли

Последствия турнира 
В данном турнире был повторен рекорд по количеству досрочных побед в одном турнире - 11. Ранее такой результат был показан в ноябре 2014 года на турнире UFC Figh Night: Рокхолд vs. Биспинг и в мае 2018 года на турнире UFC 224.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 UFC 281 - кард и статистика бойцов на ufc.com 
 UFC 281 - кард и статистика бойцов на sherdog.com 
 UFC 281 - кард и статистика бойцов на gidstats.com 
 UFC 281 - кард и статистика бойцов на tapology.com 

Номерные турниры UFC